Павловский Генрих Васильевич (, село Каменское, Украина, Российская империя — , Ленинград, СССР) — советский живописец и педагог, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Биография 
Павловский Генрих Васильевич родился 15 октября 1907 года в селе Каменское на Украине. В 1910 году семья переехала в небольшой городок Ново-Борисов. В 1929 Павловский окончил Витебский художественный техникум и получил направление в Академию художеств для продолжения учёбы. В 1930 году он поступил на первый курс Института пролетарского изобразительного искусства (с 1932 года — Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств). В 1937 году Генрих Павловский окончил институт по мастерской профессора А. Осмёркина, дипломная работа — картина «1905 год» (в некоторых источниках приводится другое название работы — «Политических ведут»). В том же году картина была приобретена Государственным Русским музеем, что является редчайшим случаем для дипломных работ студентов.

Впервые работы Павловского были показаны на выставке в 1931 году. С 1937 года он постоянно участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. В том же 1937 году Павловского принимают в члены Ленинградского Союза художников. Он начинает преподавательскую работу в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры ассистентом в мастерской Александра Осмёркина.

После начала Великой Отечественной войны Генрих Павловский выезжает сначала в Новосибирск, где работает в эвакуированном туда ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Там он успевает оформить две постановки, а затем едет в Самарканд, куда к лету 1942 года была эвакуирована Академия художеств. По состоянию здоровья художник не подлежал призыву в Красную Армию (в 1919 году в результате несчастного случая он потерял кисть левой руки и фаланги пальцев на правой руке, здоровыми оставались только два пальца).

В 1944 году Генрих Павловский возвратился в Ленинград и включился в работу по оформлению Музея обороны Ленинграда. С осени возобновил педагогическую работу в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который в июле возвратился из эвакуации. В 1950 году Павловский перешёл на преподавательскую работу в Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, где проработал на кафедрах общей живописи и монументально-декоративной живописи до 1973 года.

Среди произведений, созданных Павловским, картины «Портрет машиниста Фёдорова» (1949), «На стройках коммунизма» (1951), «Портрет П. П. Ширшова» (1952), «На Карельском перешейке», «Незамерзающая речка» (обе 1955), «Фрукты. Натюрморт» (1956), «Колхозный двор» (1957), «У камина. Натюрморт» (1958), «Портрет знатного бригадира, монтажника Ленинградстроя А. Демиткина», «Портрет Ивана Шаповалова» (обе 1959), «Зеленогорск. Дом художника», «Пастушок», «Украинский перец» (все 1960), «Знатный строитель экскаваторщик В. И. Кукин» (1961), «Натюрморт с персиками», «Натюрморт с бананами» (обе 1962), «Дыня и виноград», «Завтрак на брёвнах» (обе 1963), «Завтрак в поле», «Тракторист», «Наследник» (все 1964), «Русская снедь», «Огурчики» (обе 1967), «Завтрак обходчика», «Натюрморт. В деревне» (обе 1968), «Натюрморт с дыней» (1969), «Натюрморт с рыбой», «Новый стол» (обе 1971), «Деревенский натюрморт», «Чёрный хлеб и вобла», «Портрет плавщика А. Севастьянова», «Натюрморт с бокалом и айвой» (все 1972), «Подвиг Нади Курченко» (1973) и другие.

Скончался 17 декабря 1973 года в Ленинграде на 67-м году жизни от болезни сердца. 

Произведения Г. В. Павловского находятся в Государственном Русском музее в Петербурге, в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции и других странах.

Ученики 
 Антипова Евгения Петровна (1917 - 2009)
 Багров Генрих Константинович (1929 - 2002)
 Баскаков Николай Николаевич (1918 - 1993)
 Байкова Евгения Васильевна (1907 - 1997)
 Беляев Дмитрий Васильевич (1921 - 2002)
 Богаевская Ольга Борисовна (1915 - 2000)
 Веселова Нина Леонидовна (1922 - 1960)
 Годлевский Иван Иванович (1908 - 1998)
 Грушко Абрам Борисович (1918 - 1980)
 Добрина Мария Фёдоровна (1920 — 1995)
 Загонек Вячеслав Францевич (1919 - 1994)
 Захарьин Владимир Алексеевич (1909 — 1993)
 Иванова Нина Александровна (1919 - 1974)
 Козловская Марина Андреевна (р. 1925)
 Коровяков Александр Петрович (1912 - 1993)
 Ласточкин Сергей Павлович (1927 - 1992)
 Можаев Алексей Васильевич (1918 - 1994)
 Мухо Николай Антонович (1913 - 1986)
 Орехов Лев Николаевич (1913 - 1992)
 Осипов Сергей Иванович (1915 - 1985)
 Пустовойтов Фёдор Степанович (1912 — 1989)
 Савинов Глеб Александрович (1915 - 2000)
 Скуинь Елена Петровна (1908 - 1986)
 Тетерин Виктор Кузьмич (1922 - 1991)
 Тулин Юрий Нилович (1921 - 1986)
 Харченко Борис Дмитриевич (1927 — 1985)
 Хачатрян Захар Авакович (род. 1924)
 Чекалов Владимир Фёдорович (1922 - 1992)

Примечания

Выставки

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников. 1947 год. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационная живопись. Каталог. Л., ЛССХ, 1948.
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников. // Ленинградская правда, 1947, 29 ноября.
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — Л: ЛССХ, 1951. — с.16.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. — Л: ЛССХ, 1956. — с.14.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.18.
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.24.
 Бродский В. Жизнеутверждающее искусство. // Ленинградская правда, 1957, 11 октября.
 Двести лет Академии художеств СССР. Каталог выставки. — Л.-М.: Искусство, 1958. — с.147.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1959. — с.20.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.30-31.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.30.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1962. — с.20.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.39.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.23.
 Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Министерство культуры РСФСР, 1967. — с.42.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1971. — с.13.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.15.
 Шишло Б. Что вдохновляло художников. Размышления в связи с осенней выставкой. // Смена, 1971, 7 января.
 Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.9.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.20.
 Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников 1973 года. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.11.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.9.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.21.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.25.
 Генрих Васильевич Павловский. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.391, 400. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.77.
 Романычева И. Г. Академическая дача. История и традиции. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2009. — с.148.
 Традиции школы живописи государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Кафедра общей живописи. — СПб., 2010. с. 15, 271.
 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица. Кафедра монументально-декоративной живописи. — СПб., Искусство России. 2011. с. 64.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Художники СССР
Художники России
Художники-жанристы России
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники-пейзажисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Художники-педагоги